Спи́сок стран по и́ндексу челове́ческого разви́тия включён в Отчёт о развитии человечества из Программы развития ООН, составленный на основе оценочных данных 2021 года и опубликованный 8 сентября 2022 года. Список включает 189 государств — членов ООН из 193, а также Гонконг (спец. адм. район КНР) и Палестину.  — члена ООН (КНДР, Монако, Науру и Сомали) не включены из-за недостатка данных. Индекс человеческого развития (ИЧР) является комплексным сравнительным показателем ожидаемой продолжительности жизни, грамотности, образования и уровня жизни для стран во всём мире. Этот индекс используется для выявления отличий между развитыми, развивающимися и недостаточно развитыми странами, а также для оценки воздействия экономической политики на качество жизни. Индекс был разработан в 1990 году пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком и индийским экономистом Амартией Сеном. В 2010 году способ расчёта индекса был несколько изменён.

Страны делятся на четыре большие категории, исходя из их ИЧР: очень высокий, высокий, средний и низкий уровень человеческого развития.

Полный список стран 
Легенда:
  — увеличение;
  — стабильно;
  — уменьшение;
(всё — по сравнению с предыдущим отчётом)

Одинаковые значения ИЧР в текущем списке не ведут к одинаковому рейтингу, поскольку ранг ИЧР определяется с использованием значений ИЧР до шестого знака после запятой.

Очень высокий ИЧР

Высокий ИЧР

Средний ИЧР

Низкий ИЧР

ИЧР по странам и континентам

Азия 

10 самых высоких ИЧР

10 самых низких ИЧР

Северная Америка 

10 самых высоких ИЧР

10 самых низких ИЧР

Южная Америка 

10 самых высоких ИЧР

10 самых низких ИЧР

Африка 

10 самых высоких ИЧР

10 самых низких ИЧР

Европа 

10 самых высоких ИЧР

10 самых низких ИЧР

Австралия и Океания 

10 самых высоких ИЧР

10 самых низких ИЧР

ИЧР по регионам и группам

Страны, отсутствующие в отчёте

См. также 
 Список субъектов Российской Федерации по индексу человеческого развития
 Список индийских штатов и территорий по индексу человеческого развития
 Список стран по индексу человеческого развития с учётом неравенства в распределении здоровья, образования и дохода
 Список стран по ожидаемой продолжительности жизни

Примечания

Ссылки 
 
 

Индекс человеческого развития
Списки:ООН
Сравнительные списки стран